Sissili, parfois orthographié Sissily, peut faire référence à :
 Sissili, une province de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Sissili, un cours d’eau circulant dans cette province et lui donnant son nom ;
 Sissily, un village du département  et la commune urbaine de Léo, situé dans cette province.